Hepo bezeichnet:

 Hepo (Jiexi) (河婆街道), Straßenviertel im Kreis Jiexi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hepo (Baiyü) (河坡乡), Gemeinde im Kreis Baiyü in der chinesischen Provinz Sichuan